Добровольный — название населённых пунктов:

Россия 
 Добровольный — хутор в Каневском районе Краснодарского края.
 Добровольный — хутор в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
 Добровольный — посёлок в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Добровольный — посёлок в составе города Саранск Мордовии.
 Добровольный — хутор в Красногвардейском районе Ставропольского края.
 Добровольный — название станицы Ольгинская в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края до 1902 года.

Туркмения 
 Добровольный — до 2009 года название села Кумушчи Векилбазарского этрапа Марыйского велаята.